Кейтлин Шедболт () — австралийская певица и автор-исполнитель. Участвовала в шестом сезоне австралийской версии шоу талантов The X Factor Australia. В 2015 году выпустила свой одноимённый дебютный мини-альбом, который занял 50 место в чартах.

Карьера 
Начала музыкальную карьеру в возрасте 12 лет.

2014: The X Factor Australia и дебютный мини-альбом 
В 2014 году Шедболт пробовалась на участие в шестом сезоне австралийской версии шоу талантов The X Factor Australia. Там она исполнила кавер-версию песни Rascal Flatts, «». В конечном счёте, благодаря наставничеству Ронана Китинга, она смогла там занять пятое место.

В январе 2015 года Кейтлин выпустила свой дебютный сингл, «Maps Out The Window», которому удалось попасть в iTunes Country Singles Chart и занять 5 место в the Australian Country Airplay Chart. В июле того же года на лейбле ABC Music она выпустила свой второй сингл «Shoot Out The Lights». А вышедший в августе 2015 года её одноимённый дебютный мини-альбом сумел занять 50 мес то в чартах.

В 2016 году Шедболт была номинирована на премию Country Music Awards в номинации «Лучший новый исполнитель», уступив в итоге Крисси Ламб. В марте 2016 года Кейтлин была номинирована на премию Country Music Channel Awards.

В марте 2017 года Шедболт выпустила песню "My Break Up Anthem", которая стала главным синглом альбома , выпущенного в мае того же года.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Награды

Country Music Awards (CMAA) 

|-
| 2016 || Самостоятельная || Best New Talent || 
|-

Country Music Channel (CMC) 

|-
| 2016 || Самостоятельная|| New Oz Artist of the Year || 
|-

Примечания

Ссылки 
 

Авторы-исполнители Австралии
Кантри-музыканты Австралии